

Пенцлін — місто в землі Мекленбург-Передня Померанія

Пенцлін — село в гміні Вйонзовна Отвоцького повіту Мазовецького воєводства